Soffan kan syfta på:

 Soffan (1962) – en amerikansk film från 1962 med originaltiteln The Couch
 Soffan (TV-program) – ett svenskt TV-program från 1968
 Soffan (2011) – en svensk kortfilm från 2011
 Ann-Sofie Hermansson, svensk politiker

Se även 
 Soffa